Unter den Begriff Drucker fallen:

 Drucker (Beruf), eine Berufsbezeichnung für die Tätigkeit der Herstellung von Druckerzeugnissen
 Drucker (Gerät), ein Gerät in der EDV zum Ausdrucken auf Papier oder Folie

Drucker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Drucker (1876–1959), deutscher Chemiker
 Clara Drucker (1871–nach 1895), österreichische Theaterschauspielerin
 Daniel Drucker (1918–2001), US-amerikanischer Mechanik-Professor
 Daniel J. Drucker (* 1956), kanadischer Diabetologe
 Doris Drucker (1911–2014), US-amerikanische Buchautorin und Unternehmerin
 Ernst Drucker (1855–1918), deutscher Schauspieler und Theaterbesitzer
 Eugene Drucker (* 1952), US-amerikanischer Violinist
 Jacob Drucker († 1962), US-amerikanischer Verbrecher
 Jacques Drucker, Medizinprofessor in Washington DC
 Jason Drucker (* 2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Jean Drucker (1941–2003), französischer Fernsehdirektor
 Jempy Drucker (* 1986), luxemburgischer Radsportler
 Johanna Drucker (* 1952), US-amerikanische Künstlerin, Autorin und Kulturkritikerin
 Léa Drucker (* 1972), französische Schauspielerin
 Leopold Drucker (1903–1988), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Malka Drucker (* 1945), US-amerikanische Autorin und Rabbinerin
 Marie Drucker (* 1974), französische Journalistin
 Martin Drucker (1869–1947), deutscher Rechtsanwalt
 Michel Drucker (* 1942), französischer Journalist
 Mort Drucker (1929–2020), US-amerikanischer Cartoonist
 Norm Drucker (1920–2015), US-amerikanischer Basketballschiedsrichter
 Peter Drucker (1909–2005), US-amerikanischer Wissenschaftler österreichischer Abstammung
 Philip Drucker (1911–1982), US-amerikanischer Völkerkundler und Archäologe
 Renate Drucker (1917–2009), deutsche Historikerin
 Rolf Drucker (1926–2009), um 1931 ein Kinderdarsteller des frühen deutschen Tonfilms
 Salo Drucker (1885–1940), deutscher Kinderarzt, Sozialmediziner und NS-Opfer
 Tomáš Drucker (* 1978), slowakischer Politiker
 Wilhelmina Drucker (1847–1925), niederländische Feministin
 Zerline Drucker (1865–nach 1899), deutsche Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:

 Druck (Begriffsklärung)
 Deutscher Drucker
 Drukker